Капустян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капустян, Владимир Гаврилович (1934—1998) — советский кинодраматург, сценарист, писатель, редактор.
 Капустян, Иван Ксенофонтович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.